Бокховен, Исаак ван (писался также Исак Фанбуковен; ? — 1654) — голландский военачальник, полковник русской службы.
 Бокховен, Корнелиус ван — полковник русской службы, погиб в 1678 году при обороне Чигирина.
 Бокховен, Филипп Альберт ван (писался также фон Буковин, Фанбуковен) — генерал-майор русской армии нидерландского происхождения, участник русско-польской войны, тесть генерала П. Гордона.

Примечания